Nannorhynchides är ett släkte av plattmaskar. Nannorhynchides ingår i familjen Cicerinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Virvelmaskar
Nannorhynchides